Lusizi steht für:

 Lusitzi, westslawischer Stamm im Gebiet der heutigen Niederlausitz

Lusizi ist der Familienname folgender Personen:

 Siphiwe Lusizi (* 1989), südafrikanischer Boxer